PDC je zkratka s více významy:

PDC 
Programme Delivery Control – analogově vysílaný signál, který je vysílán spolu s televizní stanicí a slouží domácím videorekordérům k přesnému určení začátku a konce nahrávání televizních pořadů
Primary Domain Controller – "serverový" počítač v  Doméně Windows
Pacific Disaster Center – mezinárodní firma
Practice Depth Charge – cvičná hlubinná nálož
Personal Digital Cellular – mobilní telekomunikační standard druhé generace (2G) používaný výhradně v Japonsku
Pyruvátdehydrogenáza – enzymatický komplex, který katalyzuje rozkladnou reakci pyruvátu za vzniku acetylkoenzymu A a oxidu uhličitého
Pyridinium dichromát – sůl oxidující primární alkoholy na aldehydy
Park Distance Control – parkovací čidla v autě - Zkratka pochází ze spojení slov Park – parkování, Distance – vzdálenost, Control – kontrola a v překladu tedy značí systém kontroly vzdálenosti od překážky.
Professional Darts Corporation – organizace sdružující profesionální hráče šipek

pDC 
Plazmacytoidní dendritická buňka